

Рокінгем — місто, штат Північна Кароліна
 Рокінгем — місто, штат Вермонт
 Рокінгем — переписна місцевість, штат Джорджія

Див. також 
 Рокінгем (Австралія)